
Termin -{CAY}- ima više značenja.

 Genetički kod za histidin
 Oznaka za Kajmanska ostrva